A Moutiers a következő franciaországi településekre utalhat:
Moutiers, Eure-et-Loir megye
Moutiers, Ille-et-Vilaine megye
Moutiers, Meurthe-et-Moselle megye
Moûtiers, Savoie megye